Mélanippe ou Mélanippé (en grec ancien ) est un nom féminin d'origine grecque qui peut désigner plusieurs personnages de la mythologie grecque :
 Mélanippe fille d'Éole, plus connue sous le nom d'« Arné » ;
 Deux tragédies grecques d'Euripide lui sont consacrées : Mélanippe la Sage et Mélanippe enchaînée.
 Mélanippe fille d'Œnée, transformée par Artémis après la mort de sa mère ;
 Mélanippe fille de Chiron ;
 Mélanippe l'Amazone, petite-fille d'Arès et d'Harmonie, et fille d'Otréré.

Voir aussi 
 , équivalent masculin